Le tournoi de tennis de Hanovre est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier II, se dispute du 14 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Denisa Chládková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Åsa Svensson et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hanovre
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Hanovre
Sport en Allemagne en 2000
Compétition de tennis à Hanovre
Tennis en février 2000